Pritchett – centro abitato della contea di Baca, Colorado, Stati Uniti d'America

Persone 
 James Pritchett – calciatore neozelandese di origine britannica
 Victor Sawdon Pritchett – scrittore e critico letterario britannico